Termin PAH ima više značenja.

 Proklavaminatna amidinohidrolaza, enzim
 Policiklični aromatični ugljovodonik ()